Саорехас ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сеньорио-де-Молина-Альто-Тахо. Занимает площадь 189 км². Население — 155 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Zaorejas
 Zaorejas
 Zaorejas

Населённые пункты Гвадалахары
Муниципалитеты Гвадалахары